Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie figurowym 2010 – zawody rangi mistrzowskiej dla łyżwiarzy figurowych z Europy. Mistrzostwa odbywały się od 18 do 24 stycznia 2010 w hali w Saku Suurhall w Tallinnie.

W konkurencji solistów zwyciężył Rosjanin Jewgienij Pluszczenko, zaś wśród solistek Włoszka Carolina Kostner. W parach sportowych złoty medal wywalczyli reprezentanci Rosji Yūko Kawaguchi i Aleksandr Smirnow, zaś w parach tanecznych Rosjanie Oksana Domnina i Maksim Szabalin.

Kwalifikacje 
W zawodach udział brali zawodnicy, którzy przed dniem 1 lipca 2009 roku ukończyli 15 rok życia (tj. urodzili się do 30 czerwca 1996 roku). Liczba dopuszczonych do startu zawodników z poszczególnych krajów była uzależniona od miejsc, jakie reprezentanci krajów zdobyli na ubiegłorocznych mistrzostwach.

Kalendarium 
 17–18 stycznia – oficjalne treningi
 19 stycznia – uroczyste otwarcie zawodów, taniec obowiązkowy, program krótki par sportowych
 20 stycznia – program krótki solistów, program dowolny par sportowych
 21 stycznia – taniec oryginalny, program dowolny solistów
 22 stycznia – program krótki solistek, taniec dowolny
 23 stycznia – program dowolny solistek
 24 stycznia – pokazy mistrzów

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne 

Tańcem obowiązkowym było Tango Romantica.

Przypisy

Bibliografia 
 

2010
2010 w łyżwiarstwie figurowym
2010 w Estonii
Sport w Tallinnie